Ел Чој има више значења:

 Ел Чој (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чој (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чој (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чој (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику